Deutsch-oberschlesischer Volksbund für Polnisch Schlesien zur Wahrung der Minderheitsrechte – niemiecki związek narodowościowy na Śląsku
 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – niemiecki związek opieki nad grobami
 Volksbund (Szwajcaria) – partia polityczna w Szwajcarii istniejąca przed II wojną światową
 Volksbund (Węgry) – niemiecki związek narodowościowy na Węgrzech, istniejący podczas II wojny światowej